Thoiry pode referir-se a:

 Thoiry (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
 Thoiry (Saboia), comuna francesa do departamento de Saboia;
 Thoiry (Yvelines), comuna francesa do departamento de Yvelines.

Desambiguações de topônimos